L'égalisation regroupe les aspects positifs de la mondialisation, comme la conscience accrue d'une communauté de responsabilité de l'humanité entière dans son rapport avec la planète. Cette notion permet d'incorporer un aspect social dans le débat sur la mondialisation, essentiellement économique. Le terme est inventé par Evelin Gerda Lindner.

Définition 
L'égalisation est la lutte pour le mouvement des droits de l'homme.

Si  le monde comme un récipient avec une hauteur et une largeur, la mondialisation représenterait la dimension horizontale et l'égalisation la dimension verticale. Une augmentation de l'égalisation entraîne une réduction de la hauteur. Le but de l'égalisation est un récipient plat avec tout le monde au même niveau de dignité, comme cela est défini dans les droits de l'homme. Une augmentation de la mondialisation entraîne une réduction de la hauteur. La mondialisation et l'égalisation, ensemble, entraînent un rétrécissement de notre « monde », horizontalement et verticalement.

Alors que la mondialisation arrive « automatiquement », introduite par la technologie, par exemple, l'Internet, l'égalisation exige des décisions idéologiques volontaires. La mondialisation peut très bien apparaître sans égalisation. Ceci est précisément ce qui à l'air de se passer en ce moment si nous considérons l'écart grandissant entre les riches et les pauvres. La mondialisation sans égalisation est symbolisée par le rétrécissement du récipient.

Les critiques de la mondialisation critiquent le manque d'égalisation. Ils veulent que notre monde rétrécisse non seulement en « largeur » mais aussi « hauteur. »

La mondialisation représente une force qui pousse vers l'égalisation, mais avec un décalage douloureux et d'une façon incohérente. Dans son dernier livre, Thomas Friedman décrit comment le « rond » actuel de la mondialisation (il l'appelle la Globalization 3,0) contribue à faire le monde « plat. »

En somme, l'introduction du terme égalisation est là pour différencier les tendances positives des tendances destructrices que nous observons aujourd'hui. La mondialisation, ou le fait que l'humanité se rapproche, fait se découvrir beaucoup d'aspects avantageux qui doivent être encouragés et non rejetés. La mondialisation doit être combinée avec l'égalisation pour donner à tous les citoyens du monde les mêmes chances de construire leur vie avec dignité.

Le concept d'égalisation est connexe des études actuelles sur la dignité, la décence, et l'humiliation. Avishai Margalit a écrit The Decent Society (La Société Décente), un livre dans lequel il sollicite des institutions qui veillent à ne plus humilier les citoyens — il n'est plus suffisant d'avoir des sociétés justes, il faut avoir des sociétés décentes qui transcendent l'humiliation. La décence apparaît quand la dignité pour tous devient possible. La décence demande un effort commun pour atteindre les buts de la Déclaration du millénaire de l'Organisation des Nations unies de . En ligne avec le travail de Margalit Lindner sollicite un « Moratoire pour l'humiliation »
.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Thomas L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux, 2005.
  Evelin Gerda Lindner, Making Enemies Unwittingly: Humiliation and International Conflict. Westport, CT: Praeger, 2006 
  Avishai Margalit, The Decent Society. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.

Liens externes 
  Human Dignity and Humiliation Studies

Liens internes 
 Mondialisation

Mondialisation